Сезон 2006-07 у Суперлізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Швейцарії. Це 110-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіонський титул вдруге поспіль здобув «Цюрих».

Команди

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1.  Базель взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубку Швейцарії з футболу 2006—2007

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 травня/3 червня 2007

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на soccerway 
 Чемпіонат Швейцарії на rsssf 

2006-07
Швейцарія
Швейцарія
2006 у швейцарському спорті
2007 у швейцарському спорті